Splatoon (computerspelserie), een computerspelserie van Nintendo
 Splatoon, het eerste spel in de reeks uit 2015
 Splatoon 2, computerspel uit 2017